Tris ist der Rufname folgender Personen:
 Tris Speaker (1888–1958), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager

TrIS steht für:
 Trinkwasser-Informationssystem gemäß EU-Trinkwasserrichtlinie, EU-weites Wassergüte-Berichtssystem

TRIS steht für:
 Technical Regulations Information System, EU-weites Informationssystem über geplante technische Regulierungen
 Tris(hydroxymethyl)aminomethan, chemische Puffersubstanz
 Troepenmacht in Suriname, niederländische Kolonialarmee in Suriname
 Britten-Norman Trislander (ICAO-Code), britisches Passagierflugzeug

Siehe auch:
 Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat

Abkürzung